Натан Бирнбаум:
 Бирнбаум, Натан (1864—1937) — ранний сионист, инициатор Черновицкой конференции по языку идиш, австрийский еврейский публицист и писатель, журналист. 
 Бирнбаум, Натан (псевдоним Джордж Бёрнс; 1896—1996) — американский актёр, комик, автор десяти книг, лауреат премии «Оскар».